Marc Licini Cras (en llatí Marcus Licinius Crassus) va ser un magistrat romà del . Era fill de Marcus Licinius Crassus Agelastus. Formava part de la gens Licínia.

Va exercir diverses magistratures i consta la de pretor l'any 107 aC.

Referències 

Pretors del segle II aC
Gens Licínia
Jutges europeus